Er zijn 45 gemeentes in het kanton Genève in Zwitserland (april 2004).